Le nom Yellowstone, originellement donné à une rivière du Montana (États-Unis), est la contraction des mots yellow (« jaune ») et stone (« pierre »). Ce serait en fait la traduction du nom Roches jaunes que lui auraient donné au  des coureurs des bois francophones, nom qui lui-même aurait été traduit d'une langue locale.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Yellowstone est un film d'Arthur Lubin, sorti en 1936.
 Yellowstone est une série télévisée américaine diffusée en 2018.

Entreprises et produits 
 Projet Boeing Yellowstone est un projet de la société Boeing.

Marine 
 Le Yellow Stone est un bateau à vapeur construit en 1831.

Science-fiction 
 La planète Yellowstone est un lieu du cycle de fiction des Inhibiteurs d’Alastair Reynolds ;

Toponyme

Canada 
 Yellowstone, un village d'été du comté de Lac Sainte-Anne, dans l'Alberta.

États-Unis 
 le parc national de Yellowstone, un des parcs nationaux ;
 le comté de Yellowstone, un comté du Montana ;
 le fort Yellowstone, le centre d'accueil du parc national de Yellowstone ;
 le lac Yellowstone, un lac du parc national de Yellowstone ;
 la rivière Yellowstone, un cours d'eau ;
 les chutes Yellowstone, une cascade ;
 la caldeira de Yellowstone, un volcan ;
 Yellowstone Lake State Park dans l’État du Wisconsin.

Homonymie d'hydronyme